Jean-Baptiste Morin peut désigner :

 Jean-Baptiste Louis Morin (1776-1814), officier français ;
 Jean-Baptiste Morin (1677-1745), compositeur français ;
 Jean-Baptiste Morin (1840-1911), personnalité politique canadienne ;
 Jean-Baptiste Morin (1851-1919), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Morin de Villefranche (1583-1656), astronome et mathématicien.